Aguéievo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Aguéievo (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia